Bergdahl ist der Familienname folgender Personen:

 Bowe Bergdahl (* 1986), US-amerikanischer Soldat
 Johan Bergdahl (* 1962), schwedischer Fechter
 Sophia Bergdahl (* 1979), schwedische Snowboarderin
 Victor Bergdahl (1878–1939), schwedischer Animator und Filmregisseur